James Anderson ha battuto in finale Gerald Patterson 6-0 3-6 3-6 6-3 6-2.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
  

Australasian Championships 1922